Imperatoria montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Imperatoria montana ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montana